Teodorów heißen folgende Orte in Polen:
 Teodorów (Mycielin), Dorf in der Gemeinde Mycielin, Powiat Kaliski, Woiwodschaft Großpolen
 Teodorów (Działoszyce), Dorf in der Gemeinde Działoszyce, Powiat Pińczowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Teodorów (Brzeziny), Dorf in der Gemeinde Brzeziny, Powiat Brzeziński, Woiwodschaft Łódź
 Teodorów (Wodzierady), Dorf in der Gemeinde Wodzierady, Powiat Łaski, Woiwodschaft Łódź
 Teodorów (Będków), Dorf in der Gemeinde Będków, Powiat Tomaszowski, Woiwodschaft Łódź
 Teodorów (Budziszewice), Dorf in der Gemeinde Budziszewice, Powiat Tomaszowski, Woiwodschaft Łódź
 Teodorów (Krzywda), Dorf in der Gemeinde Krzywda, Powiat Łukowski, Woiwodschaft Lublin
 Teodorów (Szczawin Kościelny), Dorf in der Gemeinde Szczawin Kościelny, Powiat Gostyniński, Woiwodschaft Masowien
 Teodorów (Skórzec), Dorf in der Gemeinde Skórzec, Powiat Siedlecki, Woiwodschaft Masowien
 Teodorów (Dąbrówka), Dorf in der Gemeinde Dąbrówka, Powiat Wołomiński, Woiwodschaft Masowien
 Teodorów (Policzna), Dorf in der Gemeinde Policzna, Powiat Zwoleński, Woiwodschaft Masowien
 Teodorów (Domaniów) (dt. Theuderau), Dorf in der Gemeinde Domaniów, Powiat Oławski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Teodorów (Radwanice), Dorf in der Gemeinde Radwanice, Powiat Polkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Teodorów (Janów), Dorf in der Gemeinde Janów, Powiat Częstochowski, Woiwodschaft Schlesien
 Teodorów (Koniecpol), Dorf in der Gemeinde Koniecpol, Powiat Częstochowski, Woiwodschaft Schlesien

Siehe auch:
 Teodorow